Waldridge – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Waldridge – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)